Molekulska formula -{C15H26O}- se može odnositi na:
 Bisabolol
 α-Kadinol
 Karotol
 Kedrol
 Kubebol
 Farnezol
 Guaiol
 Levomenol
 Nerolidol
 Pačulol